Chiesa ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Chiesa (* 1964), Schweizer Automobilrennfahrer
 Aurelio Chiesa (* 1947), italienischer Regisseur
 Bruno della Chiesa (* 1962), Linguist
 Carlo Alberto Chiesa (1920–1960), italienischer Werbe- und Spielfilmregisseur
 Carlo Alberto dalla Chiesa (1920–1982), italienischer General der Carabinieri
 Cino Chiesa (1905–1971), Schweizer Architekt
 Damiano Chiesa (1894–1916), Irredentist
 Deborah Chiesa (* 1996), italienische Tennisspielerin
 Enrico Chiesa (* 1970), italienischer Fußballspieler
 Federico Chiesa (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Francesco Chiesa (1871–1973), Schweizer Schriftsteller
 Giacomo della Chiesa, bürgerlicher Name von Papst Benedikt XV. (1854–1922)
 Gianpaolo Della Chiesa (1521–1575), italienischer Geistlicher, Kardinal der katholischen Kirche
 Giulietto Chiesa (1940–2020), italienischer Journalist und Politiker, MdEP
 Guido Chiesa (* 1959), italienischer Kurz- und Dokumentarfilmregisseur
 Jeffrey Chiesa (* 1965), US-amerikanischer Politiker
 Laura Chiesa (* 1971), italienische Fechterin
 Marco Chiesa (* 1974), Schweizer Politiker
 Mario Chiesa, italienischer Kommunalpolitiker, wurde 1992 zum Auslöser der als Mani pulite bekannt gewordenen Ermittlungen gegen tiefgreifende korrupte Praktiken in der italienischen Politik
 Melchiorre Chiesa (1740–1799), italienischer Komponist und Musiker
 Nicolás Chiesa (* 1980), argentinisch-italienischer Fußballspieler und -trainer
 Paolo Chiesa (* 1956), italienischer Mittellateinischer Philologe
 Paolo De Chiesa (* 1956), italienischer Skirennläufer
 Pietro Chiesa (1876–1959), Schweizer Maler
 Ruggero Chiesa (1933–1993), italienischer Gitarrist, Musikpädagoge, Herausgeber und Bearbeiter von Gitarren-, Vihuela- und Lautenmusik
 Serge Chiesa (* 1950), französischer Fußballspieler
 Virgilio Chiesa (1888–1971), Schweizer Historiker

Chiesa ist der Name folgender Orte:
 Chiesa, Ortsteil der Gemeinde Lavarone in der Provinz Trient, Italien
 Chiesa, Ortsteil der Gemeinde Rimella in der Provinz Vercelli, Italien

Siehe auch:
 La chiesa